Andreas Seppi era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Hubert Hurkacz ha sconfitto Ilya Ivashka con il punteggio di 6-4 4-6 6-2.

Teste di serie 

  Roberto Carballes Baena (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (campione)
  Jiri Vesely (semifinale)
  Ilya Ivashka (finale)
  Marc Polmans (secondo turno)
  Yunseong Chung (secondo turno)
  Elliot Benchetrit (quarti di finale)
  Zhe Li (terzo turno)

  Tomislav Brkic (terzo turno) 
  Di Wu (secondo turno) 
  Tristan Lamasine (quarti di finale) 
  Bradley Mousley (quarti di finale) 
  Roy Smith (secondo turno) 
  Renzo Olivo (semifinale) 
  Tak Khunn Wang (terzo turno) 
  Hugo Grenier (terzo turno)

Qualificati 

  Lucas Vuradin (primo turno)

  Fabrice Martin (primo turno)

Wildcard 

  James Fawley (secondo turno)
  Aaron Addison (primo turno)
  Bradley Mousley (quarti di finale)

  Tom Evans (primo turno) 
  Thomas Bosancic (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Canberra Challenger 2019
ATP Challenger Tour 2019